Krizek (oder Křížek) ist der Familienname folgender Personen:

 Matthias Krizek (* 1988), österreichischer Radrennfahrer
 Raymond J. Krizek (* 1932), US-amerikanischer Bauingenieur